L'NBA All-Star Weekend 1997, svoltosi a Cleveland, vide la vittoria finale della Eastern Conference sulla Western Conference per 132 a 120.

Per la prima volta, i giocatori non sono scesi in campo con divise appositamente create per la partita, ma con le stesse usate nei rispettivi team di appartenenza. Gli atleti della Eastern Conference hanno usato la divisa casalinga bianca, quelli della Western Conference la divisa colorata da trasferta. Questa  "usanza" è stata mantenuta fino all'edizione 2001.

Glen Rice, degli Charlotte Hornets, fu nominato MVP della partita. Kobe Bryant, dei Los Angeles Lakers, si aggiudicò l'NBA Slam Dunk Contest. Steve Kerr, dei Chicago Bulls vinse l'NBA Three-point Shootout.

L'NBA Rookie Challenge venne vinto dalla Eastern Conference sulla Western Conference per 96 a 91. MVP della partita fu Allen Iverson dei Philadelphia 76ers.

Sabato

NBA Rookie Challenge

Western Conference

MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti

Eastern Conference

MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti

Slam Dunk Contest

Three-point Shootout

 Tim Legler, Washington Bullets
 Steve Kerr, Chicago Bulls
 Walt Williams, Toronto Raptors
 John Stockton, Utah Jazz

 Dale Ellis, Denver Nuggets
 Glen Rice, Miami Heat
 Terry Mills, Detroit Pistons
 Sam Perkins, Seattle SuperSonics

in grassetto è indicato il vincitore

Domenica

All-Star Game - Squadre

Western Conference

MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti

Eastern Conference

MIN: minuti. FG: tiri dal campo. 3FG: tiri da tre punti. FT: tiri liberi. R.OF: rimbalzi offensivi. R.DIF: rimbalzi difensivi. RIM: rimbalzi. AST: assist. PF: falli personali. RUB: palle rubate. PER: palle perse. ST: stoppate. PT: punti

Voci correlate
 National Basketball Association 1996-1997

Collegamenti esterni

Competizioni sportive a Cleveland
All-Star Game 1997
Pallacanestro nel 1997